

Pessoas
Constância Nery — pintora de arte primitiva moderna brasileira
Miguel Constância — cientista português
Flávia Júlia Constância — imperatriz-consorte romana, esposa do imperador Licínio
Flávia Máxima Constância — imperatriz-consorte romana, primeira esposa do imperador Graciano
Mãe Tança de Nanã — Gaiaku do Candomblé, de seu nome Constância da Rocha Pires

Localidades
Constança (Romênia) — importante cidade romena
Constância (Portugal) — vila e município português pertencente ao Distrito de Santarém
Constância (freguesia) — freguesia portuguesa do concelho de Constância
Constância (Uruguai) — localidade do departamento de Paysandú

Ver também 
Prespa (cidade medieval) — na Macedônia, em tempos denominada de Constância
Viranşehir — na Turquia, em tempos denominada de Constância

Desambiguações de topônimos